Hans Sassmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Sassmann (Politiker) (1892–1968), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP) 

Siehe auch:
 Hanns Sassmann